Лобанова-Ростовская — женская форма фамилии .
 Лобанова-Ростовская, Екатерина Александровна (Куракина; 1735—1802) — княгиня.
 Лобанова-Ростовская, Клеопатра Ильинична (урождённая Безбородко; 1791—1840) — княгиня, фрейлина. См. также 
 Лобановы-Ростовские — русский княжеский род.